Marchán ist der Familienname folgender Personen:

 Javier Marchán (* 1967), katalanischer Konzeptkünstler
 Rubén Marchán (* 1994), spanischer Handballspieler